Hook nebo Hooke [húk] může být:

anglicky hák, skoba či věšák

Příjmení 
 Peter Hook (* 1956), anglický baskytarista
 Robert Hooke (1635–1703), anglický vědec a vynálezce
 Hookův zákon o pružné deformaci

Geografické pojmy
 Hook Lighthouse, Irsko
 Hook (Nový Zéland)
 Hook (řeka), novozélandská řeka
 Hook (Nizozemí), Nizozemsko
 Hook (ostrov), Řecko

Spojené království
 Hook (East Riding of Yorkshire)
 Hook (Hart), severní Hampshire
 Hook (Fareham), jižní Hampshire
 Hook (Londýn)
 Hook (Pembrokeshire)
 Hook (Wiltshire)

kultura 
Dr. Hook & the Medicine Show, americká country a rocková skupina
Hook (film), americký hraný fantasy film z roku 1991, režie Steven Spielberg
The Hook (film), americký hraný film z roku 1963
Hook (počítačová hra)
kapitán Hook, fiktivní literární a filmová postava ze Země Nezemě (James Matthew Barrie)

jiný význam
kód NATO pro sovětský dopravní vrtulník Mil Mi-6

Další využití 
 Hooking – speciální technika v programování